Messier 40 (M40), een object aan de sterrenhemel
 M40 (artillerie), Amerikaanse gemechaniseerde artillerie uit de Tweede Wereldoorlog
 Een verkeersweg:
 M40 (Denemarken)
 M40 (Groot-Brittannië)
 M40 (Mashreq)